Nóvaia Derévnia (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Nóvaia Derévnia (Crimea), localitat de Crimea, a Rússia